Накринсан — царь Куша (Нубия), правивший в первой половине I века до н. э.

Правитель Кушитского царства Накринсан(…) известен только из фрагмента таблицы пожертвований, которая найдена в Мероэ в пирамиде N13. Его имя записано египетскими иероглифами, но окончание картуша отсутствует. Неясно, была утрачена часть имени царя или же оно дошло до нас целиком.

Пирамида, в которой находилась таблица, связывается с местом погребения Накринсана. По стилю изображений в храме при пирамиде, она датируется первой половиной I века до н. э.

Литература 
 Laszlo Török, Fontes Historiae Nubiorum, Vol. II, Bergen 1996, 685, ISBN 8291626014

Цари Куша
Правители Африки I века до н. э.